Mirosław Nowaczyk (ur. 1931, zm. 2007) – filozof i religioznawca
 Mirosław Nowaczyk – lekkoatleta, mistrz (1991) i dwukrotny halowy (1992, 1993) mistrz Polski w skoku w dal